Григоришин — українське прізвище. Утворене від чоловічого імені Григорій.

 Григоришин Михайло Васильович (1990–2015) — український військовик, солдат 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону (Ужгород) 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади.
 Григоришин Костянтин Іванович ( 1965) — російський бізнесмен, що має комерційні інтереси в Україні в царині енергетики, президент групи «Енергетичний стандарт».

Українські прізвища